Катойра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас. Занимает площадь 29,1 км². Население — 3 469 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial do Concello de Catoira
 Web oficial de la Sociedad de San Antonio de Catoira
 Web oficial de la Romería Vikinga de Catoira
 Web del club de piragüismo  
 Ateneo Vikingo 
 www.catoira.org
 Catoira, Turísmo Rías Baixas
 Castillo- Torres del Oeste

Муниципалитеты Понтеведры